Alberto Lonato da Silva,  (Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1909 — Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1998), foi um compositor e instrumentista brasileiro.

Histórico 
Lonato cresceu num ambiente cercado por sambistas da Portela, onde mais tarde passou a integrar a escola de samba. Lustrador de móveis, Lonato aprendeu a tocar pandeiro observando outros ritmistas.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Sambistas
Músicos de samba
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro